Helicon – niemiecki zespół muzyczny
 Helicon – krater
 Helicon – polska wytwórnia płytowa
 Helicon – izraelska wytwórnia płytowa
 Helicon Double Layer Thruster – silnik

Zobacz też:
 Helikon